Печерские Выселки — село в Сызранском районе Самарской области в составе сельского поселения Усинское.

География 
Находится на правом берегу Усинского залива Куйбышевского водохранилища на расстоянии примерно 20 километров по прямой на восток-северо-восток от северо-восточной границы районного центра города Сызрань.

История
Основано выходцами из близлежащего села Печерское.

Население 
Постоянное население составляло 301 человек в 2002 году (русские 87%) ,  348 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Сызранского района